Морске краве (лат. -{Sirenia}-) су ред сисара. Ове животиње проводе читав живот у води. Могу се наћи у морима, естуарима, рекама, и мочварама. Данас постоје 4 врсте из 2 породице. Породица ламантина (-{Trichechidae}-) обухвата три врсте, а породица дугонга (-{Dugongidae}-) само једну (њој је припадала и изумрла Штелерова морска крава). Породице -{Protosirenidae}- (еоценске морске краве) и -{Prorastomidae}- (копнене морске краве) су изумрле. Морске краве су класификоване у кладу -{Paenungulata}-, поред слонова и дамана, и еволуирале су у еоцену пре 50 милиона година (-{mya}-). -{Dugongidae}- су се одвојиле од -{Trichechidae}- у касном еоцену или раном олигоцену (30–35 -{mya}-).

Морске краве су се појавиле пре 50 милиона година, током еоцена. То су једини морски сисари биљоједи. Најближи сродници су им слонови и дамани. Предње ноге су им прилагођене за пливање, као и реп, док су задње ноге закржљале и скривене испод мишића. Ламантини и дугонзи се разликују по облику лобање и репа. Дугонгов реп је сличан китовом, док је ламантинов заобљен, налик веслу. 

Морске краве достижу дужину од 2,5 − 4 метра и тежину од око 1.500 килограма. Изумрла Штелерова морска крава била је највећа позната врста морске краве. Највеће јединке ове врсте достизале су дужину од 10 метара и тежину од 5 до 10 тона.

Таксономија

Етимологија 

Морске краве се такође помињу заједничким именом сирене, које потиче од сирена грчке митологије. Ово долази из легенде о њиховом открићу, у којој су их усамљени морнари погрешно идентификовали као сирене. -{Seekoei}- (морска крава) је такође назив за нилског коња на африкансу.

Класификација 

Морске краве су класификоване у кохорту -{Afrotheria}- у клади -{Paenungulata}-, поред -{Proboscidea}- (слонови), -{Hyracoidea}- (дамани), -{Embrithopoda}-, -{Desmostylia}-, и Afroinsectiphilia. Ову кладу је први успоставио Џорџ Гејлорд Симпсон 1945. године на основу анатомских доказа, као што су тестиконди и сличан развој фетуса. -{Paenungulata}-, заједно са -{Afrotheria}-, су једна од најподржанијих клада сисара у молекуларној филогенији. -{Sirenia}-, -{Proboscidae}-, и -{Desmotylia}- су груписане заједно у кладу Tethytheria. На основу морфолошких сличности, сматрало се да су -{Tethytheria}-, -{Perissodactyla}-, и -{Hyracoidea}- груписане као -{Altungulata}-, али је то није подржано молекуларним подацима.

Еволуција 

Еволуцију морских крава карактерише појава неколико особина, које се налазе код свих сирена (монофилија). Ноздрве су велике и увучене, кост горње вилице додирује чеону кост, сагитални гребен недостаје, мастоид испуњава супратемпоралну фенестру (отвор на врху лобање), ектотимпаник у облику капљице (коштани прстен који држи бубну опну) и пахиостеосклеротичне (густе и гломазне) кости.

Морске краве су се први пут појавиле у фосилним записима у раном еоцену и значајно су се промениле током целе епохе. Оне су насељавале реке, естуарије и приобалне морске воде. Морске краве, за разлику од других морских сисара као што су китови, живеле су у Новом свету. Један од најранијих откривених водених морских крава је -{Prorastomus}- који датира од пре 40 милиона година, а прва позната морска крава, четвороножни -{Pezosiren}-, живео је пре 50 милиона година. У Тунису је пронађен древни сиренски фосил петросалне кости, који датира отприлике из истог времена када и -{Prorastomus}-. Ово је најстарији фосил сирене који се налази у Африци и подржава молекуларне податке који сугеришу да су морске краве можда настале у Африци. -{Prorastomidae}- and -{Protosirenidae}-, најраније породице морских крава, састојале су се од свињастих водоземских створења која су изумрла на крају еоцена. Када су се -{Dugongidae}- појавиле у то време, морске краве су развиле карактеристике модерне сорте, укључујући водено аеродинамично тело са предњим ногама налик перајама без задњих удова и моћан реп са хоризонталним репним перајима који користи кретање горе-доле да их померам кроз воду.

Последња од сиренских породица која се појавила, -{Trichechidae}-, очигледно је настала од раних дугонгида у касном еоцену или раном олигоцену. То је монофилетски таксон. Године 1994. породица је проширена тако да укључује не само потпородицу -{Trichechinae}- (-{Potamosiren}-, -{Ribodon}-, и -{Trichechus}-), већ и -{Miosireninae}- (-{Anomotherium}- и -{Miosiren}-). Афрички ламантин и западноиндијски ламантин су ближе међусобно повезани него са амазонским морском кравом.

-{Dugongidae}- обухвата потфамилије -{Dugonginae}- и -{Hydrodamalinae}- (које су обе монофилетске) и парафилетску -{Halitheriinae}-. Кљове модерних дугонга су можда првобитно коришћене за копање, али се сада користе за друштвену интеракцију. Род -{Dugong}- је вероватно настао у области Индо-Пацифика.

Врсте 
 Ред Морске краве (-{Sirenia}-)
 Породица -{Dugongidae}-
 Род -{Dugong}-
 Врста Дугонг (-{Dugong dugon}-)
 Род -{Hydrodamalis}-
 Врста †Штелерова морска крава (-{Hydrodamalis gigas}-)
 Породица -{Trichechidae}-
 Род -{Trichechus}-
 Врста Северноамерички ламантин (-{Trichechus manatus}-)
 Врста Амазонски ламантин (-{Trichechus inunguis}-)
 Врста Афрички ламантин (-{Trichechus senegalensis}-)

Извори

Литература 

 
 Garrison, Tom. Oceanography, 5th Ed., Brooks Cole, 30 July 2008. 
 
 
 
 
 Appendices
 
 Origin of Sirenians
 Macro-evolution at its finest Christina Reed, Geotimes December 2001
 Evolution of the Sirenia by Caryn Self-Sullivan at Sirenian International

Спољашње везе 

 Save The Manatee